Varbergs kommun er en kommune i Hallands län i Sverige. 

Kommunen er hovedsageligt placeret i den nordlige del af landskabet Halland, men en mindre del i nordøst (Gunnarsjø, Grimmared, Karl Gustav og Kungsæter distrikter) ligger i landskabet Västergötland. Varberg grænser i syd til Falkenbergs kommun, i nord til Kungsbacka kommun i Hallands län og Marks kommun i Västra Götalands län. Varberg ligger ved Kattegat. Fra øst til vest løber floden Viskan. I 2021 nåede kommunens indbyggertal op på over 66.000.

Varbergs kommun blev dannet under kommunalreformen i 1971 ved sammenlægning af byen Varberg og amtskommunerne ('storkommunerna') Himledalen, Kungsæter, Lindberga, Tvååker, Veddige och Værø.

Erhverv
I kommunen ligger Ringhals atomkraftværk med fire reaktorer. Værket producerer 18 procent af al elektricitet i Sverige, og det har 1200 ansatte.

Kultur

Varberg Radiostation 
Radiostationen i Grimeton ligger i kommunen; den er optaget på UNESCOs liste over verdens kulturarv. Den blev bygget i 1920'erne med henblik på transatlantiske radiokommunikationer.

Byområder 
Der er 21 byområder i Varbergs kommun.

I tabellen vises byområderne i størrelsesorden pr. 31. december 2018.  Hovedbyen er markeret med fed skrift.

Distrikter

Valg og mandatfordeling

Kilder